Пан-ди-Асукар ( — Сахарная Голова) — название ряда географических объектов.

 Пан-ди-Асукар — муниципалитет в штате Алагоас, Бразилия.
 Пан-ди-Асукар — гора в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Пан-де-Асукар — река в Чили.

См. также 
 Сахарная голова (значения)